El término Majorette puede referirse a:

La empresa francesa Majorette dedicada a la producción de modelos a escala y juguetes de automóviles.
Las bailarinas que forman parte de desfiles y muy populares en Francia: Majorette